Zwerndorf heißen folgende geographische Objekte:

 Zwerndorf (Gemeinde St. Pölten), Katastralgemeinde der Stadt St. Pölten, Niederösterreich
 Zwerndorf (Gemeinde Weiden), Ortschaft und  Katastralgemeinde von Weiden an der March,  Niederösterreich